Il doppio del German Open Tennis Championship 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Simon Aspelin e Paul Hanley erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Jérémy Chardy e Paul-Henri Mathieu.

Marc López e David Marrero hanno battuto in finale Jérémy Chardy e Paul-Henri Mathieu 6-3, 2-6, [10-8].

Teste di serie 

 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)
 Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (primo turno)

<li> František Čermák /  Michal Mertiňák (quarti di finale)
<li> Wesley Moodie /  Dick Norman (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

German Open Tennis Championship 2010
ATP World Tour 2010